Хуан Антоніо Піцці — аргентинський футболіст.
 Піцці — португальський футболіст.